Koen – nome maschile olandese
 6330 Koen – asteroide della fascia principale
 Fanny Blankers-Koen – velocista, ostacolista, altista e lunghista olandese
 Louis Koen – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 sudafricano

Pagine correlate 

Coen